

Насале — село в гміні Вартковіце Поддембицького повіту Лодзинського воєводства
 Насале — село в гміні Бичина Ключборського повіту Опольського воєводства